P’ing-hsiang Shih kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pingxiang Shi (härad), Guangxi, 
 Pingxiang Shi (prefektur), Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar